

Patronyme
 Raimondo Montecuccoli, militaire italien de haut rang de la Première Guerre du Nord

Navire
 Raimondo Montecuccoli, un croiseur léger de classe Raimondo Montecuccoli de la Regia Marina